Stadion Ludowy – stadion w Sosnowcu
 Stadion Ludowy – stadion w Victorii, stolicy Seszeli
 Stadion Ludowy – stadion w Dalian, w Chinach